Westendorp es un apellido. A continuación se citan algunas personalidades de renombre:
 Carlos Westendorp (n. 1937), diplomático español;
 Fiep Westendorp (1916–2004), ilustradora neerlandesa;
 Gérard Daniel Westendorp (1813–1869), médico y botánico belga;
 Gerda Westendorp Restrepo (n. 1916), profesora colombiana.

Véase también 
 Westendorf